Els dits de bescuit són bescuits secs i tendres, de forma estirada, coberts de sucre de llustre. S'utilitzen per a la confecció de charlottes i de tiramisú.

Encara que ressembla al Melindro, el dit de bescuit és menys sec, no es fabrica pas a partir d'un ou sencer i el blanc pujat en neu és constituït a part abans d'ésser incorporat.

Orígens 
Si el dit de bescuit fou oficialment creat per Marie-Antoine Carème al S. XVIII, certes fonts afirmen que hauria estat inventat pels cuiners de Caterina de Mèdicis, que haurien tingut la idea de confeccionar bescuits amb ous utilitzant dues culleres per a apartar la pasta a partir del centre, per a no espatllar-la.

Referències

Vegeu també 
 Secall
 Llengua de gat
 Bescuit
 Coulant

Dolços